Champniers kan syfta på:

 Champniers, Charente, fransk kommun i departementet Charente
 Champniers, Vienne, fransk kommun i departementet Vienne
 Champniers-et-Reilhac, fransk kommun i departementet Dordogne